Unter Parvoviren versteht man:
die Virusfamilie Parvoviridae
die Unterfamilie Parvovirinae
die Gattung Parvovirus